Дитрихові, або двоволосникові (Ditrichaceae) — родина листостеблових мохів порядку дикранових (Dicranales).

Класифікація 
Родина містить 32 роди з 347 видами:

Примітки

Посилання 
 Jan-Peter Frahm, Wolfgang Frey: Moosflora (= Uni-Taschenbücher. 1250). 4., neubearbeitete und erweiterte Auflage. Ulmer, Stuttgart 2004, ISBN 3-8252-1250-5.
 Wolfgang Frey, Michael Stech, Eberhard Fischer: Bryophytes and Seedless Vascular Plants (= Syllabus of Plant Families. 3). 13th edition. Borntraeger, Berlin u. a. 2009, ISBN 978-3-443-01063-8.

Листостеблові мохи
Родини рослин